Saitama (stad).
Saitama (prefectuur).